Het seizoen 2007–2008 van FC Den Bosch was het 41ste jaar in het bestaan van deze Nederlandse betaaldvoetbalclub uit de gelijknamige stad. De club kwam uit in de Eerste Divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Onder leiding van trainer-coach Theo Bos, bezig aan zijn derde seizoen in Noord-Brabant, eindigde FC Den Bosch op de derde plaats in de eindrangschikking, achter FC Volendam en RKC Waalwijk. De club won de eerste zeven duels op rij. In het bekertoernooi verloor FC Den Bosch in de achtste finales van Heracles Almelo. Aanvaller Koen van der Biezen maakte de meeste doelpunten van de selectie: hij scoorde 18 maal in 37 duels.

Transfers

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Den Bosch vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2007/08 en als derde eindigden.

KNVB-beker

Statistieken

Externe links 
 Website van FC Den Bosch
 Supportersclub FC Den Bosch

 2007/08
Den Bosch